Алькала́-де-Монкайо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тарасона-и-эль-Монкайо. Занимает площадь 13,69 км². Население — 153 человека (на 2010 год).

Галерея

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы
Города Сарагосы